Нурлан Джумагулович Батпенов (; 29 августа 1949, , Акмолинская область, Казахская ССР — 15 июля 2020) — казахстанский учёный, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории,  (1997), , .

Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан имени аль-Фараби в области науки и техники (2015).

Основатель и первый директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения и социального развития РК (с 2001) и президент Казахстанской Ассоциации травматологов-ортопедов.

Биография 
Родился 29 августа 1949 года в селе Балкашино Сандыктауского района.

В 1952 году вместе с родителями переехал в г. Акколь. Окончил Аккольскую среднюю школу № 2.

В 1972 году окончил Целиноградский государственный медицинский институт. После окончания института работал врачом-ординатором травматолого-ортопедического отделения областной клинической больницы, г. Целиноград.

Защитил кандидатскую диссертацию в аспирантуре Центрального института травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова в Москве, тема диссертации: «Лечение больных с диафизарными и метафизарными переломами плеча и предплечья при множественной и сочетанной травме» под руководством заслуженного деятеля науки РСФСР, д.м.н., профессора А. В. Каплана.

В 1996 году защитил учёную степень доктора медицинских наук, тема диссертации: «Разработка системы лечения и создание условий стойкой ремиссии у больных деформирующим артрозом крупных суставов».

Трудовая деятельность 
С 1972 по 1976 годы — врач-ординатор травматолого-ортопедического отделения областной клинической больницы г. Целинограда.

С 1976 по 1991 годы — ассистент кафедры травматологии и ортопедии и ВПХ Целиноградского государственного медицинского института.

С 1991 по 1998 годы — проректор по экономическим вопросам Акмолинской медицинской академии.

С 1998 по 2001 годы — первый проректор по учебной и экономической работе Акмолинской медицинской академии, заведующий кафедрой восстановительной травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом ВК и ЛФК.

С 9 февраля 2001 года — директор РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт травматологии ортопедии Министерства здравоохранения Республики Казахстан».

С 2002 года — основатель и главный редактор журнала «Травматология және ортопедия» и член Международного общества нейрохирургической ортопедии и травматологии (SICOT).

Награды и звания 
почётные звания
 Заслуженный деятель Казахстана за большой вклад в развитие медицинской науки в здравоохранении.
 Государственная премия Республики Казахстан имени аль-Фараби в области науки и техники за работу на тему «Разработка и внедрение инновационных технологий в хирургии тазобедренного сустава с применением эндопротезирования» (2015 года)
 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Казахстан»
 Нагрудный знак «За вклад в развитие здравоохранения Республики Казахстан»
 Нагрудный знак «Почётный работник образования Республики Казахстан»
 Нагрудный знак «Отличник образования Республики Казахстан»
 Нагрудный знак «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан»
 Почётный гражданин Аккольского района (2015 года).
государственные ордены и медали
 Орден Парасат (15 декабря 2015 года) за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Курмет (15 декабря 2011 года)
 Медаль «За трудовое отличие» (Казахстан)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «10 лет Астане» (2008)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016)
 Медаль «Белсенді қызметі үшін» от партии «Нур Отан»
 Бронзовая медаль ВДНХ
 Нагрудный знак «Изобретатель СССР»
 Обладатель высшей награды Республиканского общественного объединения «Национальная Медицинская Ассоциация» нагрудного знака «Алтын Дәрігер» и др.

Научные, литературные труды 
С 1995 года Нурлан Батпенов установил и продолжает активно поддерживать научные и творческие контакты с клиниками ближнего и дальнего зарубежья. Профессор Батпенов является членом Международного хирургического общества ортопедов-травматологов (SICOT).

Имеет более 770 печатных работ, в том числе 12 монографий, каталог «Система тотального эндопротезирования тазобедренного сустава» на трёх языках, 32 учебно-методических пособия, практические руководства, более 60 авторских свидетельств и патентов. Под его руководством защищено 6 докторских и 20 кандидатских диссертаций.

Профессор Батпенов разработал новую модель эндопротеза тазобедренного сустава «Kaз НИИТО», модель Н. Батпенова, которая выпускается в Германии и активно применяется в НИИТО и медицинских организациях страны.

Память 
3 Ноября 2022 в Астане состоялось открытие памятного бюста Нурлану Джумагуловичу Батпенову.

Примечания 

Медики СССР
Врачи СССР
Медики Казахстана
Врачи Казахстана
Отличники образования Республики Казахстан
Отличники здравоохранения Казахстана
Выпускники вузов Казахстана
Преподаватели вузов Казахстана